Мансури — фамилия:

 Мансури, Лотфи (1929—2013) — оперный режиссёр, генеральный директор Канадской оперы и Оперы Сан-Франциско.
 Мансури, Фаузи (1956—2022) — алжирский футболист, играл на позиции защитника.
 Мансури, Язид (род. 1978) — алжирский футболист.